Imię i nazwisko Krzysztof Nykiel nosi kilka znanych osób, m.in.:
 Krzysztof Nykiel (ur. 1965), polski duchowny katolicki
 Krzysztof Nykiel (ur. 1982), polski piłkarz